Arábia - uma vasta península localizada na junção da África e da Ásia, a leste da Etiópia e ao norte da Somália, ao sul da Palestina, da Jordânia e da Mesopotâmia, e ao sudoeste do Irã.
 Arábia Saudita - país moderno cujo território abrange a maior parte da Arábia.
 Arábia Pétrea - província romana na região da Arábia.
 Arábia Feliz - uma das subdivisões romanas da Arábia, corresponde ao território que correspondia ao Iêmen e ao Omã atuais.

Outros 
 Arábia pré-islâmica - história da região antes da conquista muçulmana.